Il doppio del Stockholm Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Hanley e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Arnaud Clément e Michaël Llodra.

Jonas Björkman e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–4, 6–4, Arnaud Clément e Michaël Llodra.

Teste di serie

  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)
  Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)

  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (finale) 
  Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2007
ATP Tour 2007